En géométrie, un rectangle est un quadrilatère dont les quatre angles sont droits.
 Le Rectangle d'or et les rectangles d'argent en sont des cas particuliers.
 Le Rectangle à limite minimum est utilisé pour repérer des objets.
 Rectangle (label) est un label indépendant français de musique.
 Le Rectangle de Greimas ou Carré sémiotique est un outil en sémiotique.
 L'attaque rectangle est une technique de cryptanalyse.
 La nébuleuse du Rectangle rouge est une protonébuleuse planétaire de forme rectangulaire située dans la constellation de la Licorne.
 Rectangle est un morceau instrumental de musique créé par Jacno, connu pour avoir été utilisé notamment dans les publicités de la marque Nesquik.